Essa é uma lista das estações de rádio da Walt Disney.

KDIS-AM
KDIS-FM
KDIZ
KESN
KKDZ
KMIC
KMIK
KMKI
KMKY
KMUS
KNIT
KSPN
WDDY
WEAE
WEPN
WFDF
WMKI
WMVP
WQEW
WRDZ-AM
WRDZ-FM
WSDZ
WWCS²
WWMK

Notas
¹: operada por James Crystal Radio, por um acordo no mercado local.
²: operada pela Birach Broadcasting e controlada pela Disney por um acordo no mercado local.

Disney